Ctenocella gruveli är en korallart som först beskrevs av Stiasny 1936.  Ctenocella gruveli ingår i släktet Ctenocella och familjen Ellisellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
gruveli